Masnawī steht für:

 Masnawī, eine literarische Gattung von Doppel- bzw. Zweizeilern

Masnawi ist der Familienname folgender Personen:

 Shahib Masnawi (* 2000), singapurischer Fußballspieler
 Syahadat Masnawi (* 2001), singapurischer Fußballspieler